Csehország
 Vráž, település a Benešovi járásban
 Vráž, település a Berouni járásban
 Vráž, település a Píseki járásban